Стрекоза двухцветная, или стрекоза двуцветная, или стрекоза болотная, или белонос восточный, или белоноска пестрогрудая, или леукорриния большая, () — вид разнокрылых стрекоз из семейства настоящих стрекоз (Libellulidae).

Описание 
Длина 32—39 мм, брюшко 24—27 мм, заднее крыло 30—33 мм. Грудь между основаниями крыльев желтого цвета. Костальная жилка на крыльях до узелка беловатого цвета, сам узелок в своей верхней части чёрный. Основание задних крыльев несет на себе темное непрозрачное красноватое пятно. Жилкование крыльев тёмное. Птеростигма чёрного или бурого цвета. На брюшке находятся оранжево-красные пятна. VII брюшное кольцо несёт очень большое пятно яркого лимонного цвета. Брюшко самцов без голубого налета. Пятно сверху VII тергит брюшка и самки и самца крупное, его цвет светло-жёлтый или лимонно-желтый, контрастирующий с красными пятнами на остальных тергитах брюшка. Птеростигма чёрного цвета.

Ареал 
Данный вид распространен в Европе и Сибири, но не обнаружен на территории европейского
Северо-Востока, может локально встречаться в подзоне южной тайги.

На Украине вид зарегистрирован в Западноукраинском Полесье, Западной Лесостепи, Прикарпатье, Закарпатье, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Херсонской областях. Вид местами обычный, но чаще немногочисленный или редкий.

Биология 
Время лёта: середина мая — конец июля. Отдельные особи встречаются и в августе. Вид встречается около луговых и лесных озёр с чистой водой и пологими берегами, чаще всего в лесных ландшафтах. Личинки обитают в различного типа стоячих или медленно текущих водоемах, предпочитают держаться в густой, полупогруженной и плавающей водной растительности, чаще всего в болотах, реже — в заводях рек. Самка откладывает яйца в сопровождении самца, в полете, сбрасывая их в воду. Стадия яйца длится в течение 1 месяца. Развитие личинки длится приблизительно 2 года.

Примечания 

Настоящие стрекозы
Животные, описанные в 1825 году
Насекомые Европы